Il doppio  dell'Ethias Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Filip Polášek e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Polášek quest'anno non ha partecipato.

Zelenay ha fatto coppia con Dustin Brown, ma ha perso nel 1º turno.

Johan Brunström e Ken Skupski hanno battuto in finale Kenny de Schepper e Édouard Roger-Vasselin 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

  James Cerretani /  Philipp Marx (primo turno)
  Julian Knowle /  André Sá (primo turno)

  Dustin Brown /  Igor Zelenay (primo turno)
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

Ethias Trophy 2011